Frank Hoffmeister ist der Name folgender Personen:
* Frank Hoffmeister (Jurist) (* 1969), deutscher Jurist
 Frank Hoffmeister (Schwimmer) (* 1965), deutscher Schwimmer